Комиссарово — посёлок в Заводском районе города Кемерово Кемеровской области.

География 
На юге граничит с Ягуновским посёлком, на западе с жилым районом Пионер.

В посёлке 17 улиц.

История 
В 1994 г. деревня Комиссарово передана в административное подчинение г. Кемерово (Распоряжение администрации Кемеровского района № 548-р от 09 августа 1994 г. «О передаче д. Комиссарово в г. Кемерово»).

8 февраля 1996 г. распоряжением администрации Кемеровской области рабочие посёлки Боровой, Кедровка, Пионер, Промышленновский и Ягуновский вошли в состав городской черты г. Кемерово (Усков И. Ю. Кемерово: формирование территории и населения областного центра. Кемерово, 2001. С. 46-66).

В 2005 году в посёлке обнаружены останки полного скелета мамонта

Инфраструктура 
 ООО «Подорожник»

Кладбище п. Комиссарово площадью 5,0 га.

Литература 
Усков, И. Ю. Кемерово: городская топонимия / И. Ю. Усков ; Администрация города Кемерово, Институт экологии человека. — Кемерово : Примула, 2013. — 107 с. : табл.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Кемерова
 Комиссарово на 2gis
Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты, вошедшие в состав Кемерова
Населённые пункты, упразднённые в 1996 году
Микрорайоны Кемерова